Gaál Erzsébet (1951–1998), színművész
Gaál Erzsébet (?), hárfaművész